Николай Иванцов:
 Иванцов, Николай Александрович (1863—1927) — русский и советский зоолог, переводчик Спинозы.
 Иванцов, Николай Андреевич (1914—1945) — Герой Советского Союза.
 Иванцов, Николай Максимович (1913—2002) — советский энергетик, Герой Социалистического Труда.